Banco Popular Español (BPE), com subsidiários em Portugal (Banco Popular) e EUA (Totalbank)
Banco Popular da China
Banco Popular do Brasil
Banco Popular do Rio Grande do Sul

Desambiguação